Slutspelet  i Svenska cupen i fotboll 2013/2014 inledes den 22 mars och avslutades med finalen den 18 maj 2014. I gruppspelet tävlade 32 lag om de åtta slutspelsplatserna.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2013/2014